Chañe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chañe (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Chañe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar